Termin LDT ima više značenja.

 Luteolin-7-O-diglukuronid 4'-O-glukuronoziltransferaza, enzim
 Limfocit